Федерация водных видов спорта Республики Казахстан (сокращённо ФВВС) — национальная спортивная федерация Казахстана, отвечающая за развитие самых популярных водных видов спорта в стране. Образована 27 апреля 1998 года, входит в FINA (Международная любительская федерация плавания) и AASF (Азиатская федерация плавания). С 2019 года президентом является Андрей Крюков, входящий в бюро исполкома FINA с 2013 года.

Курируемые виды спорта 
 Водное поло
 Плавание
 Плавание в открытой воде
 Прыжки в воду
 Синхронное плавание

См. также 
 Федерация «Қайық» по гребным видам спорта

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации 
 Федерация водных видов спорта РК // СК Астана

Водные виды спорта (ФИНА)
Водные виды спорта